Název Suchdol nese více obcí:

 Suchdol (okres Kutná Hora) – městys v okrese Kutná Hora
 Suchdol (okres Prostějov) – obec v okrese Prostějov

… nebo částí obcí:
 Suchdol (Bujanov) – vesnice v obci Bujanov v okrese Český Krumlov
 Suchdol (Křimov) – vesnice v obci Křimov v okrese Chomutov
 Suchdol (Kunžak) – vesnice v obci Kunžak v okrese Jindřichův Hradec
 Suchdol (Prosenická Lhota) – vesnice v obci Prosenická Lhota v okrese Příbram
 Suchdol (Vavřinec) (k. ú. Suchdol v Moravském krasu) – vesnice v obci Vavřinec v okrese Blansko
 Suchdol (Praha) – katastrální území v Praze, součást městské části Praha-Suchdol

Slovo Suchdol je také součástí názvů obcí:
 Suchdol nad Lužnicí – město v okrese Jindřichův Hradec
 Suchdol nad Odrou – městys v okrese Nový Jičín

Suchdol je také název bývalých panských sídel:
 Suchdol (zámek, okres Kutná Hora) – zámek v okrese Kutná Hora
 Suchdol (zámek) – zámek v okrese Příbram

Podobný název má 
 Suchodol – obec v okrese Příbram

Externí odkazy